Магомедрасул Гасанов Абдуллагаджиевич (род. 23 октября 1994, Махачкала, Республика Дагестан) — российский боец смешанных единоборств, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах ACA, M-1, Fight Nights Global. Чемпион ACA в среднем весе.

Титулы 
 '''Absolute Championship Akhmat 
 Чемпион (ACA) в среднем весе

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|18-2
| Артем Фролов
|Единогласное решение
|ACA 143: Гасанов - Фролов
|27 августа 2022
|align=center|5
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-2
| Абдурахман Джанаев
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|ACA 135: Гасанов - Джанаев
|28 января 2022
|align=center|4
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-2
| Никола Дипчиков
|Техническим нокаутом (добивание)
|ACA 121: Гасанов - Дипчиков
|9 апреля 2021
|align=center|2
|align=center|1:33
|
|.
|-
|Победа
|align=center|15-2
| Артем Фролов
|Решением (единогласным)
|ACA 115: Исмаилов - Штырков
|13 декабря 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
| Хусейн Кушагов
|Решением (единогласным)
|ACA 108: Галиев - Адаев
|8 августа 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Вячеслав Бабкин
|Решением (единогласным)
|ACA 103: Ягшимурадов - Буторин
|14 декабря 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Александр Подмарев
|Решением (единогласным)
|BYE 8 Grand-Prix Berkut Finals
|23 марта 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Азамат Бекоев
|Решением (единогласным)
|BYE 7 2018 Berkut Young Eagles Grand Prix Semifinals
|22 декабря 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Якуб Кедиев
|Решением (единогласным)
|BYE 6 2018 Berkut Young Eagles Grand Prix: Quarterfinals 2
|27 октября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Залим Аюбов
|Решением (единогласным)
|BYE 4 2018 Berkut Young Eagles Grand Prix: Opening Round 4
|29 апреля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Азамат Серкинли
|Решением (единогласным)
|Zhekpe Zhek World Championship
|25 декабря 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Алинбек Улан
|Решением (единогласным)
|Alash Pride FC Alash Pride
|3 декабря 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Магомед Героев
|Решением (единогласным)
|M-1 Global Road to M-1: Battle in Nazran 3
|7 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
| Сайгид Изагахмаев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Fight Nights - Battle of Moscow 19
|11 июня 2015
|align=center|2
|align=center|1:15
|
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Томас Кузела
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Full Fight 1 - Slovakia and Czech vs. Russia
|30 мая 2015
|align=center|2
|align=center|3:46
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Аркадий Павлов
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights - Fight Club 5
|2 апреля 2015
|align=center|1
|align=center|1:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Павел Ушаков
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights  - Fight Club 3
|19 марта 2015
|align=center|1
|align=center|1:09
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Василий Курочкин
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights - Fight Club 1
|5 марта 2015
|align=center|1
|align=center|4:33
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Фархад Меджидов
|Сабмишном (удушение сзади)
|BOS - Battle of Stars 3
|6 декабря 2014
|align=center|2
|align=center|2:40
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Давид Кочишвили
|Решением (единогласным)
|VHTHFF Stalingrad Cup
|31 мая 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Чемпионы Absolute Championship Akhmat

Ссылки 
 
 Профиль Магомедрасула Гасанова на сайте SHERDOG
 Профиль Магомедрасула Гасанова на сайте ACAMMA
 Профиль Магомедрасула Гасанова на сайте ​M-1
 Профиль Магомедрасула Гасанова на сайте ​MMA-oracle
 Магомедрасул Гасанов стал временным чемпионом ACA в среднем весе